Села:
 Залісці — Волинська область, Луцький район, колишній (до 2020 року) Рожищенський район
 Залісці — Волинська область, Турійський район
 Залісці — Тернопільська область, Збаразький район
 Залісці — Тернопільська область, Кременецький район, колишній (до 2020 року) Шумський район
 Залісці — Хмельницька область, Дунаєвецький район